Ignacy Miączyński (1760–1809) – starosta szmidzyński, rotmistrz kawalerii, marszałek Stanów Galicyjskich, poseł do Napoleona I
 Ignacy Miączyński (1767–1840) – członek Rządu Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji, 1818 doktor honoris causa filozofii UJ, rezydent rosyjski w Rzeczypospolitej Krakowskiej